Села:
 Буряківка — Житомирська область, Житомирський район
 Буряківка — Тернопільська область, Заліщицький район
 Буряківка — Харківська область, Великобурлуцький район

 Буряківка — колишнє село Іванківського району Київської області, відселене внаслідок аварії на ЧАЕС
 Буряківка — колишнє село у Чугуївському районі Харківської області.